Inti (Incagod), de zonnegod van de Inca's
Inti (orchideeën), een geslacht uit de subtribus Maxillariinae van de Orchideeënfamilie (Orchidaceae)
Inti (vliesvleugeligen), een geslacht van vliesvleugeligen
Inti (valuta), voormalige Peruviaanse valuta

zie ook
Inti Gas Deportes, is een Peruviaanse voetbalclub uit de stad Ica.
Inti-Illimani, is een Chileense muzikale groep.
Inti levis, is een vliesvleugelig insect uit de familie Eulophidae
Inti Raymi, ("Festival van de zon") was een religieuze ceremonie van het Inca-rijk ter ere van de god Inti.
Aymarasilus inti, is een vliegensoort uit de familie van de roofvliegen (Asilidae).